El nombre Ascario, Anscario, Ascaricus o Ascarico puede referirse a varios personajes históricos:

 Ascario, obispo de Palencia a mediados del s. VII;
 Ascario, obispo de Astorga a finales del s. VIII;
 Ascario, arzobispo de Hamburgo en el s. IX.

Referencias